Palermitano es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Palermo, capital de Sicilia, Italia.
Palermo, provincia de Sicilia, Italia.
Palermo, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.